Thimphu Football Club foi um clube de futebol butanês com sede em Thimbu. Disputava a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Butão
Clubes de futebol extintos em 2019